Marie Anna Karolína Neuburská (30. ledna 1693, Zákupy – 12. září 1751, Ahaus) byla neuburská falckraběnka a bavorská princezna. Její matkou byla Anna Marie Františka Toskánská, velkovévodkyně toskánská, a jejím otcem byl Filip Vilém, falckrabě z Neuburgu. Narodila se 30. ledna 1693 na zámku Zákupy. Provdala se za bavorského prince Ferdinanda Mariu Innocenze.

Dětství 
Vyrůstala na zámku v Zákupech ve společnosti chův a vychovatelek. Její matka doufala, že zní vyroste dědička jejího velkého panství, a že později, až vyroste, budou spolu sdílet zájem o správu hospodářství. Když Marie Anna Františka povyrostla, dopřála jí její matka velké vzdělání a možnost pohybovat se ve vysoké společnosti. Po návratu na rodné Zákupy byla její matka překvapena její strojeností a svázaností s etiketou (sama totiž byla svým otcem vychovávána, aby se v soukromí chovala jako normální lidé, bez etikety).

Manželství 
V roce 1719 se provdala za Ferdinanda Mariu Innocenze Bavorského z rodu Wittelsbachů, narozeného 5. srpna 1694. Byl to císařský generál a polní maršál. Byl druhým synem bavorského kurfiřta Maxmiliána II. a Terezy Sobieské, z matčiny strany byl tedy vnukem polského krále Jana III. Sobieského.

Dědictví 
Podle závěti, kterou napsala Anna Marie Františka Toskánská v Kácově, se stala Marie Anna Karolína, jako její jediná dcera, v říjnu 1741 dědičkou celého panství.

Pozdější život 
Neboť byla Marie Anna Karolína manželkou bratra Karla VII. Bavorského, musela 27. ledna 1743 na rozkaz královny Marie Terezie opustit Čechy pro podezření, že je v tajném spojení se svým švagrem. Odešla do Žitavy a do Čech se vrátila v říjnu 1747. Zemřela 12. září 1751 cestou do Vestfálska v Ahausu.

Dědicem Zákupského panství se poté stal její syn Klement František de Paula. Byl to státník a voják. Zemřel roku 1770 a jeho statky přešly do majetku rakouských císařů.

Potomci 

 1. Maxmilián (11. 4. 1720 Mnichov – 28. 4. 1738 tamtéž), svobodný a bezdětný
 2. Klement František de Paula (19. 4. 1722 Mnichov – 6. 8. 1770 tamtéž), císařský generál, dědic panství Zákupy
 ⚭ 1742 Marie Anna Falcko-Sulzbašská (22. 6. 1722 Mannheim – 25. 4. 1790 Weinheim)
 3. Tereza (22. 7. 1723 Mnichov – 27. 3. 1743 Frankfurt nad Mohanem), svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorské vévodkyně
Wittelsbachové
Narození v roce 1693
Úmrtí v roce 1751
Ženy